Plaça Europa, plaça de la ciutat de la Seu d'Urgell a la comarca de l'Alt Urgell.
 Plaça Europa, és una plaça de l'Hospitalet de Llobregat, situada a l'encreuament de la Granvia amb el carrer d'Amadeu Torner.
 Plaça d'Europa és una plaça de Barcelona, situada a l'Anella Olímpica de Montjuïc.